Gustavo Rodrigues é um ator brasileiro.

Filmografia

Televisão
 2021 - Gênesis - Levi de Israel
 2018 - Jesus - Tomé Dídimo
 2017 - O Rico e Lázaro -  Ananias / Sadraque
 2015/2016 - Cúmplices de um Resgate - Arthur Torres
 2015 - Milagres de Jesus - Abias
 2013 - Tá Tudo em Casa - João
 2011 - Fina Estampa - juiz do caso de Pedro Jorge
 2009 - Malhação - Mauro Bacellar
 2006 - Cidadão Brasileiro - Daniel
 2006 - Avassaladoras
 2005 - A Diarista
 2004 - Da Cor do Pecado - Júlio Malheiros

Cinema
2003 - Maria, Mãe do Filho de Deus - Apóstolo Tadeu
2006 - Inesquecível - Dir. Paulo Sergio de Almeida

Teatro
2008 - "Guardiões da América / Os Especialistas" - Dir. Barbara Bruno
2005/2006 - “Bent” – Realização Hermes Frederico - Prêmio Arco-íris de Direitos Humanos em “Bent”
2006 - “O Livro Secreto” – Texto e Dir. Caio de Andrade
2004 - “Os Três Julgamentos de Oscar Wilde” – Dir. Jaqueline L’aurence
2003 - “Os Vencedores” – Dir. Tonico Pereira
2002 - “Laranja Mecânica” – Realização Hermes Frederico
2001 - “Trainspotting” – Realização Hermes Frederico
2000 - “Bonitinha mas Ordinária” – Dir. Moacyr Góes

Ligações externas 

 

Atores do Brasil